Dziennik Polski (Le Quotidien polonais) est le titre de divers journaux en langue polonaise, notamment :
 Dziennik Polski, quotidien édité à Cracovie depuis 1945, propriété des éditions  jusqu'en 1991, puis de Wydawnictwo Jagiellonia (1991-2011) et depuis 2011 du groupe Polska Press
 , journal édité en 1849-1850 à Poznań par Karol Libelt
 Dziennik Polski, journal édité à Lwów de 1861 à 1868
 Dziennik Polski, journal édité à Lwów de 1869 à 1918, organe des «  »
 , quotidien en langue polonaise édité à Český Těšín de 1936 à 1939
 Dziennik Polski, journal édité à Lwów de 1935 à 1939, organe de l' (Związek Młodych Narodowców)
 , journal clandestin du parti démocratique à Cracovie paru de 1940 à 1945
  (Dziennik Polski jusqu'en 1943), journal en langue polonaise paraissant à Londres depuis 1940 (devenu hebdomadaire sous le titre Tydzień Polski en 2015)
 Dziennik Polski, journal en langue polonaise publié à Detroit (Michigan) de 1904 à 1999

Voir aussi .